Каливец:

 Каливец — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Каливец — река в Нижегородской области, Республике Марий Эл, Костромской области, Кировской области.